Ribeira Grande (in portoghese "grande spiaggia") è un toponimo diffuso nei paesi di lingua portoghese. Può riferirsi a:

 Ribeira Grande, comune portoghese del distretto di Azzorre.
 Contea di Ribeira Grande, contea di Capo Verde.
 Contea di Ribeira Grande de Santiago, contea di Capo Verde.
 Ribeira Grande, città di Capo Verde, situata sull'isola di Santo Antão.
 Cidade Velha, città di Capo Verde chiamata "Ribeira Grande" in epoca coloniale, situata sull'isola di Santiago.